

Nom propre 
 Un hallier (mot d'origine germanique) est une zone dense en buissons.

Il existe plusieurs châteaux partageant ce nom en France, dont notamment:

 Le Château du Hallier construit par Pierre Humbert à La Ferté-Vidame.
 Le château du Hallier, construit par Charles de l’Hospital en 1544, à Nibelle.

Nom de famille 
 André Hallier (18921988), général de brigade français
 Ernst Hallier (18311904), botaniste et philosophe allemand  (de)
 Hans-Joachim Hallier (* 1930), diplomate allemand (de)
 Hans Theodor Hallier (19081982), peintre allemand (de)
 Hélène Hallier, actrice française de l'entre-deux guerres
 Jean-Edern Hallier (1936, Saint-Germain-en-Laye  1997, Deauville), écrivain et polémiste français
 Johannes Gottfried Hallier (18681932), botaniste allemand (de)
 Jules-Émile Hallier (1868-1945), vice-amiral français.
 Maison d'Éditions libres-Hallier 

Toponymie française
Patronyme français
Homonymie de patronyme